Petřvald kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Petřvald (okres Karviná)
Petřvald (okres Nový Jičín)